Iliamna – jednostka osadnicza na Alasce
 Iliamna – jezioro na Alasce
 Iliamna – wulkaniczna góra na Alasce
 Iliamna – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych